Президе́нтские вы́боры в Зимба́бве могут означать:
 Президентские выборы в Зимбабве (1990)
 Президентские выборы в Зимбабве (1996)
 Президентские выборы в Зимбабве (2002)
 Президентские выборы в Зимбабве (2008)
 Президентские выборы в Зимбабве (2013)
 Президентские выборы в Зимбабве (2018)